Maritsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Simeonovgrad (ort i Bulgarien), Chaskovo, Obsjtina Simeonovgrad, 
 obsjtina Maritsa, kommun, Plovdiv, 
 Maritsa (distrikt), Oblast Sofija, Obsjtina Samokov,

Grekland 

 Maritsa (vattendrag i Grekland), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar